In 2016 werd de derde Recopa Gaúcha tussen de kampioen van de staatscompetitie en de Super Copa Gaúcha gespeeld. De competitie werd georganiseerd door de  FGF op 3 februari 2016 en werd gewonnen door Internacional.

Deelnemers

Recopa

Externe links
RSSSF

Recopa Gaúcha
Recopa